Сегеркранц () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Сегеркранц, Владимир Карлович (1872—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Сегеркранц, Роберт Фёдорович (1808—1879) — генерал от артиллерии, участник Крымской войны и Кавказских походов.